

Története

Jelenlegi keret

Helyezés 2009/2010 idénytől

Külső hivatkozások 

 a Club személyes kártyája srbijasport.net
 a Club nem hivatalos oldala mojklub.rs

Szerb labdarúgócsapatok
1946-ban alapított labdarúgócsapatok